— японский топоним и имя:

 Роккаку — японский самурайский род
 Роккаку — река в Японии на острове Кюсю
 Роккаку-до — буддийский храм в Киото, Япония